een inwoner van Rusland; zie Russen (volk)
 Ruś (district Olsztyn), een dorp in Polen
 Rus (Jaén), een gemeente in de Spaanse provincie Jaén
 Rus (geslacht) (Juncus), een plantengeslacht uit de russenfamilie
 Rus (konijn), een konijnenras
 een soort bedwants
 Bargoens voor rechercheur

Personen:
 Arantxa Rus, een Nederlandse tennisster

Zie ook 
 Land van de Roes, een historische regio in Oost-Europa